

Personnalités 
 Martin Luther (1483-1546), moine augustin allemand qui s'est opposé à des dérives de l'Église catholique et a été l'initiateur du protestantisme (luthéranisme) ;
 Martin Luther (1895–1945), diplomate allemand, conseiller du ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop, qui participa à la conférence de Wannsee ;
 Martin Luther King (1929-1968), pasteur baptiste afro-américain et militant pour les droits civiques des Afro-Américains ;

Culture 
La vie du religieux allemand a inspiré de nombreux films de cinéma et de télévision, surtout en Allemagne (Lutherfilm) :

Cinéma 
Fictions
 Die Wittenberger Nachtigall, film allemand réalisé par Erwin Báron sorti en 1913.
 Martin Luther, film allemand réalisé par Karl Wüstenhagen sorti en 1923.
 Luther – Ein Film der deutschen Reformation, film allemand réalisé par Hans Kyser sorti en 1928.
 Martin Luther, film germano-américain réalisé par Irving Pichel sorti en 1953.
 Martin Luther, film canado-américano-britannique réalisé par Guy Green sorti en 1974.
 , film ouest-allemand réalisé par Rainer Wolffhardt sorti en 1983.
 Martin Luther, film germano-américano-britannique réalisé par Eric Till sorti en 2003.

Documentaires
 Der gehorsame Rebell, film allemand réalisé par Curt Oertel sorti en 1952.
 Credo: Martin Luther – Wittenberg 1517, film allemand réalisé par Rudolf Müller sorti en 1967.
 Ein Schüler aus Mansfeld – Die Jugendjahre Martin Luthers, film est-allemand réalisé par Heide Gauert sorti en 1983.
 Der die Zeit beim Worte nahm – Martin Luther auf der Wartburg, film est-allemand réalisé par Hanna Emuth sorti en 1983.
 Bürger Luther – Wittenberg 1508–1546, film est-allemand réalisé par Lew Hohmann sorti en 1983.

Télévision 
Fictions
 Martin Luther, téléfilm australien réalisé par Christopher Muir diffusé en 1964.
 Martin Luther, téléfilm britannique réalisé par Alan Cooke diffusé en 1965.
 Der arme Mann Luther, téléfilm allemand réalisé par Franz Peter Wirth diffusé en 1965.
 Der Reformator, téléfilm allemand réalisé par Rudolf Jugert diffusé en 1968.
 Martin Luther, téléfilm américain réalisé par Stuart Burge diffusé en 1968.
 Disput u noći, téléfilm yougoslave réalisé par Milenko Maričić diffusé en 1976.
 Frère Martin, téléfilm germano-français réalisé par Jean Delannoy diffusé en 1981.
 Martin Luther, téléfilm est-allemand réalisé par  diffusé en 1983.
 Martin Luther, Heretic, téléfilm américano-britannique réalisé par Norman Stone diffusé en 1983.

Documentaires
 Martin Luther – Ein Leben zwischen Gott und Teufel, documentaire allemand réalisé par Lew Hohmann diffusé en 2003.
 Luther contre le pape, docufiction française réalisée par Jean-François Delassus diffusée en 2004.
 Luther – Kampf mit dem Teufel'', docufiction allemande réalisé par Günther Klein diffusée en 2007.

Voir aussi 
 Luther Martin (1748–1826), un des Pères fondateurs des États-Unis, qui refusa de signer la Constitution car il pensait qu'elle violait les droits des États.
 Martin Christian Luther (1883-1963), homme d'affaires germanobalte.